Tlogosari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tlogosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,70, long 109,42), 
 Desa Tlogosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -8,13, long 110,90), 
 Desa Tlogosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,88, long 112,79), 
 Desa Tlogosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,85, long 113,71), 
 Desa Tlogosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Tlogosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,23, long 112,83), 
 Kecamatan Tlogosari, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Tlogosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,83, long 111,13), 
 Desa Tlogosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,66, long 111,03), 

Robotskapade Indonesienförgreningar